Speak Now World Tour — второй концертный тур американской кантри-певицы Тейлор Свифт в поддержку её третьего студийного альбома Speak Now (2010). Занял 5-е место в списке 25-ти лучших туров по версии американского еженедельника Billboard.

Подготовка 

Я так взволнована, что могу снова отправиться в тур в 2011 году! Fearless Tour был просто незабываемым, более, чем я когда-либо могла себе вообразить, мне не терпится, вернуться к гастролям, и начать играть мою новую музыку в новом туре Speak Now World Tour! Поклонники были такими удивительными, и я в предвкушении, новых городов и встреч, с ещё большим количеством моих фанатов в 2011 году.

Открытие 
 Sezairi Sezali (Сингапур)
 Sam Concepcion (Филиппины)
 Tom Dice (Бельгия, Нидерланды)
 Эмма Марроне (Италия)
 Needtobreathe (Северная Америка)
 Frankie Ballard (Северная Америка)
 Danny Gokey (Северная Америка)
 Hunter Hayes (Северная Америка)
 Josh Kelley (Северная Америка)
 Randy Montana (Северная Америка)
 James Wesley (Северная Америка)
 Charlie Worsham (Северная Америка)
 Hot Chelle Rae (Австралия)

Сет-лист 
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
Азия / Европа
 «Sparks Fly»
 «Mine»
 «The Story of Us»
 «Back to December» (с элементами «Apologize» и «You’re Not Sorry»)
 «Better Than Revenge»
 «Speak Now»
 «Fearless»
 «Fifteen»
 «You Belong with Me»
 «Dear John»
 «Enchanted»
 «Long Live»
 «Love Story»
| width="50%" |
Северная Америка
 «Sparks Fly»
 «Mine»
 «The Story of Us»
 «Our Song»
 «Mean»
 «Back to December» (с элементами «Apologize» и «You’re Not Sorry»)
 «Better Than Revenge»
 «Speak Now»
 «Fearless»
 «Last Kiss»
 «You Belong with Me»
 «Dear John»
 «Enchanted»
 «Haunted»
 «Long Live»
На бис:
  «Fifteen»
  «Love Story»
|}

Даты концертов

Примечания

Концертные туры 2011 года
Концертные туры 2012 года
Концертные туры Тейлор Свифт